Die Abkürzung CPAL steht für folgende Bedeutungen: 

 Common Public Attribution License, eine Software-Lizenz
 Canadian Pacific Air Lines, die zweitgrößte kanadische Fluggesellschaft (1942–1987) 

Abkürzung